Koundouriotis ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Koundouriotis (1782–1858), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Pavlos Koundouriotis (1855–1935), griechischer Admiral und zweifacher Vizekönig und Staatspräsident Griechenlands
 Stefanos Koundouriotis (fl. 1908), griechischer Stabhochspringer